Африканские хорьки () — род хищных млекопитающих семейства куньих. Имеют тёмный окрас с белыми продольными полосами на голове, спине и хвосте. Распространены в Африке.

Виды 
Род включает два вида:
 Ictonyx libycus
 Африканский хорёк (Ictonyx striatus)

Примечания 

Куньи
Млекопитающие Африки
Роды млекопитающих